Allan Riverstone McCulloch (1885-1925), un zoologiste australien.
 
 Benjamin McCulloch (1811-1862), un militaire américain qui a donné son nom au comté de McCulloch (Texas).
 Bruce McCulloch (1961-), un acteur, réalisateur et scénariste canadien.
 Ernest McCulloch (1926-2011), un professeur-chercheur canadien.
 Gretchen McCulloch, linguiste canadienne.
 Hugh McCulloch (1808-1895), un homme politique américain.
 
 James McCulloch (1819-1893), un homme politique australien.
 Jimmy McCulloch (1953-1979), un musicien britannique.
 John Ramsay McCulloch (1789-1864), économiste écossais.
 Lee McCulloch (1978-), un footballeur écossais.
  (1911-1977), un entrepreneur américain, ayant notamment fondé :
 McCulloch Motors Corporation ;
  ;
 .
 Warren McCulloch (1899-1969), un chercheur américain en neurologie.

Nom de lieu 

 comté de McCulloch (Texas, Etats-Unis) 
Patronyme écossais